Плетёнка:
 Плетёнка — название плетёного изделия, например корзины, котомы и так далее. 
 Плетёнка — хлебобулочное изделие.

Гидроним 
 Плетёнка — другое название Бережайки, реки в Тверской области, притока Дрезны.
 Плетёнка — река в Рязанской области, приток Трубежа.